Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 591 dans le monde.

 RS-591 au Brésil
 Route nationale 591 en France
 Route européenne 591 en Russie